Даррен Рамбл (;  23 січня 1969, Беррі, Британська Колумбія, Канада) — канадський хокеїст, захисник.

Життєпис 
Свою кар'єру хокеїста почав у ОХЛ, виступаючи за клуб «Кіченер Рейнджерс». З 1989 по 1992 виступав за клуб АХЛ «Герші Бірс». У драфті НХЛ 1987 року був обраний клубом «Філадельфія Флайєрс» у першому раунді під 20-м номером.

Свій перший матч у НХЛ провів у сезоні 1990/91 за «Філадельфія Флайєрс», а повноцінний сезон 1992/93 у складі клубу «Оттава Сенаторс». Впродовж п'яти сезонів він виступав у складі цих двох клубів НХЛ, а також фарм-клубах «Прінс Едвард Айленд Сенаторс» та «Філадельфія Фантомс» (АХЛ). У сезоні 1997/98 відіграв 21 матч за «Адлер Мангейм» та встиг стати у його складі чемпіоном Німеччини. Після чого повернувся до Північної Америки, де продовжив свої виступи у клубах Міжнародної хокейної ліги та АХЛ. У сезонах 2002/03	та 2003/04 провів 24 матчі за Тампа-Бей Лайтнінг. Завершив кар'єру гравця у сезоні 2004/05 провівши лише 10 матчів у складі «Спрінгфілд Фелконс» (АХЛ).

Нагороди 
1995 АХЛ друга команда усіх зірок
1997 АХЛ перша команда усіх зірок
1997 Нагорода Едді Шора
2004 Кубок Стенлі у складі «Тампа-Бей Лайтнінг»

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  
Профіль на legendsofhockey  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Володарі Кубка Стенлі
Уродженці Беррі (Онтаріо)